Mörtmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Mörtmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn